Choanatiara är ett släkte av svampar. Choanatiara ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Choanatiara